O Colégio Salesiano Dom Bosco  é uma tradicional escola particular de Porto Alegre.
Foi fundado em 1952 pelo padre José Mássimi, e surgiu como uma casa salesiana com a finalidade de atender crianças e jovens carentes.

O colégio possui instalações adequadas à prática do ensino em todos os seus níveis; canchas poliesportivas e ginásio coberto com capacidade para 500 pessoas; laboratórios de informática com acesso permanente à internet; e laboratórios de física, química, biologia e matemática.

Está localizado na zona norte de Porto Alegre, na rua Dr. Eduardo Chartier nº 360, no bairro Higienópolis.

Ver também 
Lista de escolas e colégios de Porto Alegre

Ligações externas 
Portal do Colégio Dom Bosco
https://www.instagram.com/colegiodomboscopoa/?hl=en
https://www.facebook.com/colegiodomboscopoa

Dom Bosco (Porto Alegre)
Dom Bosco (Porto Alegre)
Dom Bosco (Porto Alegre)
Dom Bosco (Porto Alegre)
Instituições de ensino de Porto Alegre